Die folgenden Personen waren Bischöfe und Erzbischöfe von Neapel.

Namensliste

Weblinks 
 

Neapel
!